Desa Kadubeureum kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kadubeureum (administrativ by i Indonesien, lat -6,20, long 106,05), Banten, 
 Desa Kadubeureum (administrativ by i Indonesien, lat -6,24, long 105,93), Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar